Bruno Alicata – politico italiano
 Gregorio Alicata – pianista, cantante e compositore italiano
 Mario Alicata – partigiano, critico letterario e politico italiano
 Sebastiano Alicata – calciatore italiano